Le palais de Topkapı, un palais situé à Istanbul, en Turquie.
 La porte de Topkapı, le nom turc de la porte Saint-Romain, l'une des portes du mur de Théodose, à Istanbul ;
 Topkapı : l'un des 57 quartiers du district de Fatih à Istanbul ;
 Topkapı-Ulubatlı : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.

Œuvres artistiques :
 Topkapı, un film de Jules Dassin.